Трояновський (польск. Trojanowski) — українське або російське прізвище польського походження.

 Трояновський Валентин Миколайович (1939–2012) — радянський футболіст українського походження, півзахисник, нападник.
 Трояновський Віталій Антонович (1947) — російський історик кіно, сценарист, кандидат мистецтвознавства.
 Трояновський Едуард Валентинович (1980) — російський боксер та кікбоксер, чемпіон світу за версіями IBF та IBO.
 Трояновський Євген Станіславович (1992) — український футболіст, півзахисник.
 Трояновський Олег Олександрович (1919–2003) — видний радянський дипломат часу Карибської кризи.
 Трояновський Олександр Антонович (1882–1955) — радянський дипломат, революціонер, перший посол СРСР в США. 
 Трояновський Михайло Костянтинович (1889–1964) — російський актор, Заслужений артист Росії.
Польські прізвища
Українські прізвища